Giovannetti ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Giovannetti (1884–1958), italienischer Drehbuchautor und Regisseur

 Luigi Pericle Giovannetti (1916–2001), Schweizer Zeichner
 Marco Giovannetti (* 1962), italienischer Radrennfahrer
 Matteo Giovannetti (* um 1300; † nach 1369), italienischer Maler